Luka Omoto é uma atriz brasileira que atuou na série Alice, da HBO.

Ligações externas 

Atrizes do Brasil
Brasileiros de ascendência japonesa